Сокитлан:

 Сокитлан — населённый пункт в Мексике, в горной местности на юго-востоке штата Пуэбла.
 Сокитлан — один из 217 муниципалитетов штата Пуэбла в Мексике.